Вермикулитобето́н — один из видов так называемых «лёг­ких бетонов».

Относительно небольшая масса вермикулитобетона достигается за счет того, что в нем в качестве заполнителя в той или иной пропорции используется вспу­чен­ный вермикулит — минерал из группы гидрослюд, имеющих слоистую структуру. 

Для создания вспу­чен­ного вермикулита его сперва дробят, а затем нагревают до температуры около 1000 °С, в результате чего ис­па­ряю­щая­ся из минерала вода рас­ще­п­ля­ет слю­ду, при этом исходный объ­ём увеличивается до полутора порядков. 

В ка­че­ст­ве вя­жу­ще­го вещества используют жидкое стекло, син­те­тические смо­лы или цемент. 

Ввиду низ­кой плот­но­сти и те­п­ло­про­вод­но­сти [250–600 кг/м3; $λ$ = 0,08–0,1 Вт/(м·К)] вермикулитобетон также используют как тепловую и звуковую изоляцию жилых зда­ний и промышленных объектов.

Литература 
 «Производство и применение вермикулита», под редакцией Н. А. Попова, , 1964 год.

Бетон